Люксёй () — франкоязычное имя собственное, распространённое в виде топонимов:
 Брот-ле-Люксёй — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия — Франш-Конте.
 Виллер-ле-Люксёй — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия — Франш-Конте.
 Ла-Шапель-ле-Люксёй — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия — Франш-Конте.
 Люксёй-ле-Бен — город и коммуна во Франции.
 Аббатство  в этом городе — один из старейших монастырей Бургундии.
 Люксёй-ле-Бен — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия — Франш-Конте, департамент Верхняя Сона.
 Фонтен-ле-Люксёй — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия — Франш-Конте.